Stillehavsmesterskabet i curling 2008 var det 18. Stillehavsmesterskab i curling for herre- og kvindelandshold fra Østasien og Oceanien. Mesterskabet blev afvikles den 2. – 9. november 2008 i Naseby, New Zealand med deltagelse af fem kvinde- og seks herrehold.

Ud over titlen som Stillehavsmester spillede både kvinderne og herrerne om to pladser ved VM 2009.

I mændenes turnering sejrede Kina foran Japan og New Zealand. Det var Kinas anden mesterskabstitel i træk, mens både Japan og New Zealand vandt sølv- hhv. bronzemedaljer for 10. gang i mesterskabets historie. Kvindernes mesterskab blev ligeledes vundet af Kina, mens sølv- og bronzemedaljerne gik til Sydkorea og Japan. Det var de kinesiske kvindes tredje titel i træk, mens Sydkorea vandt sølvmedaljer for 6. gang gennem tiden.

Mænd

Grundspil 

De seks hold spillede en dobbeltturnering, og de fire bedste hold gik videre til semifinalerne.

Slutspil 

Semifinalerne havde deltagelse af de fire bedste hold fra grundspillet. I de to semifinaler mødtes grundspillets nr. 1 og 4 hhv. nr. 2 og 3. Hver semifinale blev afviklet som en serie bedst af fem kampe, hvor holdenes to indbyrdes opgør fra grundspillet betragtedes som seriens første to kampe. Vinderne af de to semifinaleserier gik videre til finalen, mens de to tabere gik videre til bronzekampen.

Semifinaleserie 1 

I den ene semifinaleserie mødtes Sydkorea, der endte grundspillet som nr. 1, og Japan, som blev nr. 4 i grundspillet. De to holds indbyrdes kampe i grundspillet var begge blevet vundet af Japan, som dermed startede semifinaleserien med en føring på 2-0 i kampe. Sydkorea fik udlignet til 2-2 ved at vinde kamp 3 og 4 – begge med 7-5, men i den afgørende kamp måtte sydkoreanerne se sig besejret med 7-4, og dermed vandt Japan semifinaleserien med 3-2 i kampe og kvalificerede sig til finalen.

Semifinaleserie 2 

I den anden semifinaleserie mødtes Kina, der endte grundspillet som nr. 2, og værtslandet New Zealand, der var blevet nr. 3 i grundspillet. De to holds indbyrdes kampe i grundspillet var endt med én sejr til hvert hold, og dermed startede semifinaleserien med stillingen 1-1 i kampe. Kineserne vandt kamp 3 og 4, og kvalificerede sig dermed til finalen med 3-1 i kampe.

Bronzekamp 

Bronzekampen blev vundet af New Zealand, som besejrede Sydkorea med 7-6 efter en ekstra ende. Dermed vandt New Zealand bronzemedaljer for andet år i træk og for 10. gang i alt i mesterskabets historie.

Finale 

I finalen vandt Kina med 8-5 over Japan, og kineserne forsvarede dermed deres mesterskab fra året før. Det var Kina 2. titel i mesterskabets historie, mens Japan vandt sølv for 10. gang. Det var imidlertid Japans første medalje siden 2005. Begge de to finalister kvalificerede sig endvidere til VM 2009 i Canada.

Kvinder

Grundspil 

De fem hold spillede en dobbeltturnering, og de tre bedste hold gik videre til slutspillet.

Slutspil 

Slutspillet havde deltagelse af de tre bedste hold fra grundspillet. Vinderen af grundspillet, Kina, gik direkte videre til finalen, mens nr. 2 og 3 spillede i semifinalen om den anden finaleplads. Taberen af semifinalen blev tildelt bronzemedaljerne mens vinderen gik videre til finalen om guld- og sølvmedaljer mod vinderen af grundspillet.

Semifinale 

Semifinalen blev vundet af Sydkorea med 9-6 over Japan. Dermed gik Sydkorea videre til finalen mod Kina, mens Japan måtte nøjes med bronzemedaljerne. Tredjepladsen var en tangering af Japans dårligste placering ved et Stillehavsmesterskab for kvinder, idet holdet også i 2006 kun opnåede bronze.

Finale 

På trods af en god start med 3-0 i første ende, var Sydkorea chanceløs i finalen mod Kina, som kineserne vandt med 9-4. Dermed vandt Kina mesterskabet for tredje år i træk (og tredje gang i alt) og kvalificerede sig samtidig til VM 2009 i Sydkorea, hvor sydkoreanerne som værter allerede var sikre deltagere. Sydkorea vandt sølvmedaljer for 6. gang i mesterskabets historie.

Kilder / eksterne henvisninger 
WCF Results & Statistics – Pacific Curling Championships 2008 – Men  
WCF Results & Statistics – Pacific Curling Championships 2008 – Women  

Curlingturneringer
Curling i 2008
Curling i New Zealand
Sport i Naseby